Витшток — топоним.

 Витшток — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Витшток — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Витшток — военный аэродром, расположенный вблизи одноимённого города Витшток земли Бранденбург, Германия.